Kopitzsch steht für: 

 Kopitzsch, Ortsteil der Gemeinde Miesitz im Saale-Orla-Kreis, Thüringen 
 

Kopitzsch ist der Familienname folgender Personen: 

 Franklin Kopitzsch (* 1947), deutscher Historiker
 Wolfgang Kopitzsch (* 1949), deutscher Historiker und Polizeipräsident in Hamburg